Lac La Biche – lago del Canada
 La Biche – fiume del Canada, in Alberta
 La Biche – fiume del Canada, affluente del Liard
 Lac la Biche – centro abitato del Canada, in Alberta
 La Biche – isoletta di Guadalupa
 La Chapelle-Biche – comune francese di 540 abitanti situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia